Ana María Moraga Palacios es médica epidemióloga y docente de la Universidad de Concepción. 

Participa desde marzo de 2022 como asesora externa del Ministerio de Salud, para la subsecretaría de Salud Pública, siendo la única representante del Biobio en el Consejo Asesor Externo, el cual se enfoca en el manejo de la pandemia por Covid-19 para el Gobierno de Gabriel Boric.

Carrera Profesional 
Realiza sus estudios primarios y secundarios en el Colegio de los Sagrados Corazones de Concepción y posteriormente, estudió medicina en la Universidad de Concepción.

Magister en salud pública de la Universidad de Chile en 1999

Magister en Educación Médica para las Ciencias de la Salud.

Es jefa de carrera de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, además de desempeñarse como académica en el Departamento de Educación Médica en dicha casa de estudios. Profesora asociada en las asignaturas de bioética.

Referencias

Enlaces externos 

 https://www.udecmed.cl/facultad/autoridades/

Alumnado del Colegio Sagrados Corazones de Concepción
Nacidos en Concepción
Alumnado de Universidad de Concepción
Profesores de Medicina de la Universidad de Concepción
Profesores de Medicina de Chile